The Mississippi Gambler (1929), een film van Edward T. Lowe jr.
The Mississippi Gambler (1953), een film van Rudolph Maté